Furnerius – cratere lunare
Rima Furnerius – rima sulla Luna